Vaudoise steht für:

 La Vaudoise, Frachtsegler auf dem Genfersee, Schweiz
 Vaudoise Versicherungen, Schweizer Versicherungsgesellschaft